Дворец спорта им. Ивана Ярыгина — мультиспортивный крытый дворец спорта, расположенный в Красноярске. Назван в честь прославленного советского борца вольного стиля, двукратного олимпийского чемпиона И. С. Ярыгина. С 2001 по 2016 год являлся игровой ареной баскетбольного клуба «Енисей».

История 
Автором проекта стадиона стал архитектор, член-корреспондент Российской академии архитектуры Виталий Владимирович Орехов. Сдан в эксплуатацию 5 ноября 1981 года под названием «Дворец спорта „Енисей“».

Имя Ивана Ярыгина дворец носит с 27 января 1998 года.

Первым спортивным соревнованием стала V зимняя спартакиада народов СССР в 1982 году, через четыре года — VI Спартакиада.

В 1997 году была произведена реконструкция дворца.

С сентября 2016 года началась новая реконструкция арены, связанная с подготовкой объекта к проведению соревнований зимней универсиады 2019. Стоимость реконструкции составит 1,52 млрд руб. Ожидается, что реконструированная арена примет соревнования по кёрлингу, а также по-прежнему будет принимать соревнования по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

Дворец спорта имени Ивана Сергеевича Ярыгина был сдан в эксплуатацию 5 ноября 1981 года и назывался он тогда "Дворец спорта «Енисей». Автором проекта стал известный архитектор, член-корреспондент Российской академии архитектуры Виталий Орехов. Своей формой спортсооружение напоминает старинное судно — каравеллу: такой же тупой нос, выгнутые борта, круглые окна, как бойницы на батарейной палубе. Тем более на такие ассоциации наталкивает место расположения объекта — остров на волнах могучей сибирской реки Енисея.

В спортивном варианте зал этого универсального комплекса вмещает 3347 зрителей, в баскетбольном — 4100, в концертном — 5000.

Имя легендарного спортсмена, тренера, руководителя, двукратного чемпиона Олимпийских игр Ивана Ярыгина дворец носит с 27 января 1998 года.

Первым спортивным праздником во Дворце спорта стала V Зимняя спартакиада народов СССР (1982), через четыре года — VI Спартакиада. На трибунах этого комплекса болельщики приветствовали участников кубков Сибири и Дальнего Востока по фигурному катанию, классической борьбе, бадминтону, акробатике, чемпионатов СССР по вольной борьбе, баскетболу, художественной и спортивной гимнастике, всероссийских турниров по боксу, чемпионатов России по хоккею, каратэ, таэквон-до и др. В 1997 году дворец спорта пережил своё второе рождение: к предстоящему XXXII Чемпионату мира по вольной борьбе была проведена его реконструкция. Мировой борцовский форум в обновленном дворце прошел на «отлично». После этого там были приняты XXV Чемпионат мира по самбо, IV Летняя спартакиада народов Сибири, международные турниры по дзюдо памяти В. Н. Гулидова, межрегиональные фитнес-конвенции, шоу Алексея Немова «Легенда о спорте», ледовое шоу Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха «Итальянский карнавал» и другие значимые мероприятия. Золотыми буквами в летопись дворца вписаны международные турниры по вольной и женской борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». В марте 2007 года на арену дворца выходили участники Кубка мира по вольной и женской борьбе.

Помимо проведения соревнований самого разного уровня и концертов популярных звёзд эстрады во дворце идет работа по привлечению детей в спортивные и оздоровительные группы. Плавание, художественная гимнастика, теннис, фехтование, аэробика, шейпинг, йога, восточный танец, бальные танцы, акробатика с элементами танца, настольный теннис. Не остаются без внимания и люди старшего возраста, для них работают группы лечебной гимнастики, проводятся традиционные легкоатлетические пробеги. На базе этого уникального спортсооружения располагаются две специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва: по греко-римской борьбе и тяжелой атлетике.

Для проведения различных соревнований во дворце спорта имеются:
— универсальная арена площадью 2275 м2;
— зал хореографии площадью 203 м2;
— зал ОФП площадью 184 м2;
— зал единоборств;
— зал тяжелой атлетики;
— зал греко-римской борьбы.

Характеристики стадиона 
 универсальная арена площадью 2275 м², в спортивном варианте зал вмещает 3347 зрителей, в баскетбольном — 4100, в концертном — 5000;
 зал хореографии площадью 203 м²;
 зал общей физической подготовки площадью 184 м²;
 зал единоборств;
 зал тяжёлой атлетики;
 зал греко-римской борьбы и вольной борьбы.

См. также 
 Дворец борьбы имени Ивана Ярыгина

Примечания

Ссылки 
 Дворец спорта им. Ивана Ярыгина на сайте Министерства спорта Красноярского края

Баскетбольные арены России
Спортивные сооружения Красноярска
Дворцы спорта России